Lista de películas producidas en Guatemala desde List of Latin American films:

1-9 
 12 segundos (2013)
 2+1 (2014)

A 
 Amor en las nubes (1968)
 A'plas (2009)
 Aquí me quedo (2010)
 A Trivial Exclusion (2009)

B 
 Bienvenidos a Poptún (2006)

C 
 Cápsulas (2011)
 Caribeña (1953)
 Collect Call (2002)
 Cuando sea diputado (2005) 
 Cuando vuelvas a mí (1953)

D 
 Detectives por (H)error (2005)
 Detrás de esa puerta (1975)
 Discurso Contra El Olvido (2000)
 Distancia (2011)
 Donde acaban los caminos (2004)
 Donde nace el Sol (2013)
 Dust (2012)

E 
 El Capitán Orellana y la aldea endemoniada (2012)
 El Castillo de las momias de Guanajuato (1973)
 El Cristo negro (1955)
 El Hermano Pedro (1967)
 El Norte (1983) (filmado en California y México, a unos guatemaltecos)
 El Regreso de Lencho (2010)
 El Robo de las momias de Guanajuato (1972) 
 El silencio de Neto (1994)
 El Sombrerón (1950)
 El Triunfo de los campeones justicieros (1974) 
 El Tuerto Angustias (1974)
 El ogro (1971)
 Estrellas de La Línea (2006) 
 Evidencia invisible (2003)
 Exorcismo documentado (2012)

F 
 Fe (2011)

G 
 Gasolina (2008)
 Gerardi (2010)
 Guatemala 1982 (2018)

H 
 Hostal Don Tulio (2019)
 Hunting Party (2015)
 Hasta el Sol tiene Manchas (2012)

I 
 Ixcanul (2015)

L 
 La Alegría de vivir (1959)
 La Bodega (2010)
 La Casa de enfrente (2004)
 La Gitana y el charro (1964
 La Misteriosa herencia (2004)
 La Muerte también cabalga (1979) 
 La Mujer del diablo (1974))
 La Sangre llama (2007)
 La Vaca (2011)
 Las Cruces poblado próximo (2006)
 Las Despedidas (1998)
 Las Marimbas del infierno (2010)
 Los Orígenes del silencio, Los (2005)
 La Llorona 2019

M 
 Manzana Guena en noche Guena (2004)
 Mi mesera (1973)

N 
 Nito y Neto Detective por Error (2005)

O 
 Otros 4 Litros (2016)
 Ovnis en Zacapa (2015)

P 
 Paloma herida (1963)
 Pan (2006)
 Pecado (1962)
 Penthouse de la muerte (1979)
 Permiso a la tierra (2005)
 Pesadilla mortal (1980)
 Pol (2014)
 Polvo (2012)
 Puro Mula (2011)

R 
 Repechaje (2009)
 Retrato de familia: Videocarta (1998)
 Rub' el kurus (Bajo la cruz) (1997)

S 
 Saber quién echó fuego ahí (2005)
 Sangre derramada (1975)
 Satánica, La (1973)
 Septiembre (2017)
 Sólo de noche vienes (1966)
 Sorge du diable, Le (1991)
 Superzam el invencible (1971)

T 
 Tierra madre (1996)
 Terremoto en Guatemala (1978)
 Toque de Queda (2011)
 Trampa para una niña (1969)
 Trip La Película (2011)
 Temblores (2019)

U 
 Un día de Sol (2010)
 Un presidente de asombrero (2007)

V 
 Ve que vivos (2006)
 V.I.P. La Otra Casa (2007)
 V.I.P. Very Important Prisoners (2007)
 Viva la crisis (2012)
 Vuelven los campeones justicieros (1972)

W 
 What Sebastian Dreamt (2004)

Referencias

Enlaces externos 
 Guatemalan film at the Internet Movie Database
 Hacer cine en Guatemala
 Blog de películas guatemaltecas

 
Anexos:Guatemala